Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Danie Visser che hanno battuto in finale Andre Agassi e John McEnroe 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Kelly Jones /  Rick Leach (semifinali)
 Ken Flach /  Todd Witsken (secondo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (semifinali)

 Luke Jensen /  Laurie Warder (primo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Danie Visser (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1992